Forty Mile peut faire référence à :

En Australie 
 Parc national de Forty Mile Scrub, parc national d'Australie, dans le Queensland

Au Canada
 Rivière Forty Mile, au Nouveau-Brunswick (Canada)
 Rivière Fortymile, cours d'eau d'Alaska et du Yukon, affluent du Yukon
 Forty Mile, ville fantôme du Yukon (Canada)
 Comté de Forty Mile, une des divisions de recensement de l'Alberta au Canada.